Fantasma
Ou ainda:
Fantasma (filme)
The Phantom
Phantom System
Danny Phantom
Rolls-Royce Phantom

Desambiguação